Armie mające w nazwie cyfrę 7:
 7 Armia (II RP)
 7 Armia (III Rzesza)
 7 Armia (USA)
 7 Armia (ZSRR)
 7 Armia (Imperium Rosyjskie)
 7 Armia (Austro-Węgry)